Dienes György (1947) vitorlázó
 Dienes György (1977) mérnök